Sprinter steht für:
 ein Kurzstreckensportler, siehe Sprint
 Mercedes-Benz Sprinter, ein Kleintransporter
Bezeichnung Sprinter im Schienenverkehr:
 Sprinter (Triebwagen), mehrere Bauarten britischer Dieseltriebwagen der 2. Generation mit Drehgestellen, insbesondere die britischen Klassen 150, 153, 155, 156, 158 und 159
 ICE Sprinter, beschleunigte Intercity-Express-Züge der Deutschen Bahn
 IRE-Sprinter, beschleunigte Interregio-Express-Züge der Deutschen Bahn
 Stadsgewestelijk Materieel, elektrische Nahverkehrstriebzüge der Nederlandse Spoorwegen
 Sprinter Lighttrain, elektrische Nahverkehrstriebzüge der Nederlandse Spoorwegen
 Sprinter Nieuwe Generatie, elektrische Nahverkehrstriebzüge der Nederlandse Spoorwegen
 Sprinter (Zuggattung), Zuggattung von Reisezügen der Nederlandse Spoorwegen mit Halt an jeder Station
 bis 2006 ein beschleunigter Eilzug in Österreich, heute RegionalExpress (REX), siehe Regional-Express#Österreich
 NCTD Sprinter, eine Nahverkehrslinie in Kalifornien, für die gleichnamigen Dieseltriebzüge siehe Desiro Classic des SPRINTER

Siehe auch:

 Sprint (Begriffsklärung)